Plac Zbawiciela steht für:
 Plac Zbawiciela (Film), polnischer Film von Krzysztof Krauze und Joanna Kos-Krauze aus dem Jahr 2006
 Plac Zbawiciela (Warschau), Platz im Stadtteil Śródmieście in Warschau